To Be Loved — восьмой студийный альбом канадского певца Майкла Бубле. Релиз состоялся 15 апреля 2013 года в Великобритании, 22 апреля — в Канаде и только 23 апреля в США. Выходу альбома предшествовал релиз 25 февраля первого сингла «It’s A Beautiful Day». В альбом вошли 4 оригинальных песни и 10 кавер-версий, в том числе с участием таких исполнителей как Риз Уизерспун, Naturally 7 и The Puppini Sisters. Среди каверов «To Love Somebody» (Bee Gees'), «Nevertheless (I'm in Love with You)» (Дин Мартин), «Who's Lovin' You» (The Miracles), «To Be Loved» (Джеки Уилсон). Диск стал 4-м в карьере певца альбомом, возглавившим американский чарт Billboard 200 после альбомов «Call Me Irresponsible» (2007), «Crazy Love» (2009) и «Christmas» (5 недель № 1 в 2011 году).

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Канады
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Reprise Records
Альбомы, спродюсированные Бобом Роком